Marie van Heel – Giusta tra le nazioni olandese
 Puck van Heel – calciatore olandese
 Wim van Heel – hockeista su prato olandese

Pagine correlate
 Heel